Federació Catalana d'Handbol, màxima institució reguladora de l'handbol a Catalunya
 Federació Catalana de Hockey, màxima institució reguladora de l'hoquei a Catalunya
 Federació Catalana d'Halterofília, màxima institució reguladora de l'halterofília a Catalunya
 Federació Catalana d'Hípica, màxima institució reguladora de l'hípica a Catalunya
 FC Hansa, club de futbol de la ciutat de Rostock (Alemanya)
 FC Homburg, club de futbol de la ciutat de Homburg (Alemanya)